Гутерман, Гитерман, Гиттерман, Гутерманн (, , , ):
 Гутерман, (Исаак) Исай Григорьевич (1911—1981) — советский аэроклиматолог
 Гутерман, Лоуренс (род. 1966) — канадский кинорежиссёр, продюсер, монтажёр и сценарист.
 Гутерман фон Гутерсхофен, София (; 1730—1807)

См. также 
 Гутман (Гуттман)
 Гудерман
 Губерман